Duc d'Édimbourg est un titre accordé par les souverains britanniques à des membres de la famille royale britannique. Une frégate de la Marine impériale de Russie de type croiseur blindé porta également ce nom.

Personnalités 
Frederick, prince de Galles (1707-1751)
George III (roi du Royaume-Uni) (1738-1820), duc d'Édimbourg de 1751 à 1760
William Frederick de Gloucester et Édimbourg (1776-1834)
Alfred de Saxe-Cobourg-Gotha (1844-1900)
Philip Mountbatten (1921-2021)
Edward d'Édimbourg (1964)

Marine impériale de Russie 
 (Герцог Эдинбургский) : croiseur cuirassé de la classe Amiral général.